Ahmed Kouadri (1892-1964), poète algérien ;
 El Aid Maamar Kouadri (1984-), footballeur algérien ;
 Ranya Kouadri (1965-), joueuse de pétanque française.